Bogoharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bogoharjo, Pacitan, by, 
 Bogoharjo, Rembang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar